Bidon est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Bidon (Ardèche), une commune française du département de l'Ardèche en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Patronyme 

 Pierrot Bidon, le fondateur du cirque Archaos ;
 Colette Bidon une historienne d'Art ;
 Charles Bidon, général français de la Première Guerre mondiale.

Nom commun ou adjectif 
 Bidon (récipient), un récipient.
 Bidon, un qualificatif populaire, synonyme de fantaisiste : un prétexte bidon = motif imaginaire ;
 Bidon signifie ventre, en argot.

Autres 
 Bidon (album) et sa chanson éponyme d'Alain Souchon ;